U 327 oder U-327 bzw. U327 steht für:

 U 327, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 405.
 U 327 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, Indienststellung am 18. Juli 1944, am  3. Februar 1945 versenkt.

U327